El Torneig d'Atlanta 2013, oficialment conegut com a BB&T Atlanta Open 2013, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 de juliol de 2013 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

El tennista local John Isner va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013